Шестар се може односити на:
 Шестар справа
 Шестар (сазвежђе), сазвежђе